Николай Васильевич Сумерский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1927 году в Вадинске. Член КПСС.

С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1996 гг. — масте­р, заместитель начальника, начальник паровозосборочного цеха Лиепайского паровозоремонтного завода, главный инженер Зилулской МТС, контрольный мастер, начальник цеха, главный инженер, начальник Ярославского паровозоремонтного/электровозоремонтного завода, первый секретарь Красноперекопского райкома КПСС города Ярославля, заведу­ющий промышленно-транспортным отделом обкома КПСС, председатель Ярославского облсовпрофа.

Делегат XXV и XXVI съездов КПСС.

Жил в Ярославле.

Ссылки 
 Сумерский

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС